Santa Ana — mãe de Maria e avó de Jesus Cristo
 Boschi Sant'Anna — comuna italiana do Vêneto
 Sant'Anna d'Alfaedo — comuna italiana do Vêneto
 Arquipélago de Sant'Anna
 Igreja de Sant'Anna (Armação dos Búzios)
 Igreja de Sant'Anna (Macaé)
 Igreja Catedral de Sant'Anna (Mogi das Cruzes)

Desambiguações de topônimos